Игна́тий Игна́тьевич Ясюко́вич (; ) — российский промышленник, директор, инженер Путиловского завода, затем управляющий делами Южно-Русского Днепровского металлургического общества.

Биография 
Родился 1 ноября 1847 года в городе Ковно. Из семьи потомственных дворян, мелких землевладельцев.

Начал гимназическое образование в Ковно, а окончил в Вильно, куда ему пришлось перевестись по причине недовольства местных русских властей его инакомыслием.

В 1869 году окончил Санкт-Петербургский практический технологический институт (механическое отделение) со званием технолога 1-го разряда и командирован институтом за границу.

В 1872 году руководил в технологическом институте проектированием. Профессиональный путь начал на государственной железной дороге Козлов-Воронеж-Ростов.

В связи с компанией по организации строительства отечественных паровозов, как одарённый инженер был отправлен на обучение на предприятия Германии и Бельгии. Через полтора года вернулся в Россию, где принял пост инженера механического отделения возводимой Рязанско-Уральской железной дороги. Одновременно занял должность доцента на кафедре строительства машин в Санкт-Петербургском технологическом институте.

В 1884 году возглавил Путиловские предприятия в Петербурге.

С 1888 года — директор-распорядитель Днепровских металлургических предприятий в Каменском. В течение 15 лет работы в Каменском, на средства Днепровского общества, строились больницы, дороги, дома для служащих и рабочих, спортивные площадки, парки. При клубах создавались библиотеки художественной и научно-популярной литературы, которыми могли пользоваться работники предприятий и их семьи. Устраивались увеселения, любительские спектакли, балы. Возникали благотворительные общества, численность членов которых в 1913 году превышала 1000 человек. Все работники пользовались бесплатной медицинской помощью и лекарствами. Преподавательский персонал гимназий преимущественно содержался также на средства общества. Каменское превратилось в настоящий город со всеми культурными учреждениями, число жителей выросло с 2000 в 1888 году до более 40 000 в 1913 году. Руководил рудниками общества в Криворожском рудном районе, консультировал строительство Гданцевского чугунолитейного завода.

В 1903 году переехал в Петербург, получив назначение председателя правления Южно-Русского Днепровского металлургического общества.

Умер 26 августа 1914 года в Кутно.

Награды 
 орден Святого Владимира 3-й и 4-й степени;
 Орден Святой Анны 2-й и 3-й степени;
 Большой Офицерский Крест Короля Леопольда II Бельгийского.

Примечания

Источники

Ссылки 
 Дело жизни Игнатия Ясюкевича.
 Польское имя в Российской истории.
 

Промышленники Российской империи
Машиностроители
Инженеры-механики
Инженеры-конструкторы
Инженеры XX века
Инженеры XIX века
Директора Кировского завода
Директора Днепровского металлургического комбината